

Geografia 
 Cabot (Arkansas) — cidade do Arkansas, Estados Unidos
 Estreito de Cabot — no nordeste do Canadá
 Cabot Square — praça de Londres

Outros 
 7317 Cabot — asteroide
 USS Cabot (CVL-28) — porta-aviões dos Estados Unidos de 1943 a 1955 e da Espanha de 1967 a 1989

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos